Edouard Dublin, surnommé Eddy ou Edy, est un footballeur international luxembourgeois né le  à Emerange.

Biographie 

Il est sélectionné à 28 reprises en équipe du Luxembourg de football.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Footballeur international luxembourgeois
Joueur du Football Club de Mulhouse
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Naissance en février 1943
Naissance au Luxembourg